Đại Cường (Hanoi)
 Đại Cường (Quảng Nam)